Норвич има више значења:
 Норвич (Вермонт)
 Норвич (Њујорк)
 Норвич (Конектикат)
 Норвич (Канзас)
 Норвич (Охајо)

Види још 
 Норич (вишезначна одредница)